Световната лига по волейбол 2013 е 24-тото издание на ежегодния международен турнир за мъже по волейбол, в който участие вземат 18 страни. Турнирът се проведе в периода от 31 май до 21 юли 2013 г. като финалният кръг се проведе от 16 до 21 юли 2013 г. в зала Полидепортиво Ислас Малвинас в град Мар дел Плата, Аржентина.

Групи 

 Поради оттеглянето на Египет от турнира Португалия заема неговото място.

Критерия за класиране в групите 
 Спечелени точки
 Брой победи
 Коефициент на геймове
 Коефициент на точки

При победа с 3 – 0 или 3 – 1: 3 точки за победителя, 0 за загубилия
При победа с 3 – 2: 2 точки за победителя, 1 за загубилия

Междуконтинентален кръг 
 За финалите се класират 6 отбора – първите два от Група „А“ и „В“, победителят от Група „С“ и домакинът на финалния турнир.

Група A 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Група B 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Група C 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Финален кръг 
 Място:  Полидепортиво Ислас Малвинас, Мар дел Плата, Аржентина
 Всички часове са в Аржентинско часово време (UTC-3)

Група D 

|}

|}

Група E 

|}

|}

Схема

Полуфинали 

|}

Трето място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-добър играч на турнира – Николай Павлов 
 Най-добър разпределител – Бруно Резенде 
 Най-добър диагонал – Цветан Соколов 
 Най-добър блокировач – Димитрий Мусерски 
 Най-добър център – Емануеле Бирарели 
 Най-добър посрещач – Иван Зайцев 
 Най-добър втори посрещач – Рикардо Лукарели 
 Най-добро либеро – Марио Жуниор

Външни препратки 
 Официален уеб сайт на Световната лига по Волейбол 2013

Източници 

Световна лига по волейбол